Występy w europejskich pucharach cypryjskiego klubu piłkarskiego Omonia Nikozja.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Omonia Nikozja
Cypryjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach